megalomania – urojenie polegające na uznawaniu własnej doskonałości
 megalomania narodowa – urojenia na temat wyższości swego narodu
 Mega Lo Mania – uznawana za pierwszą grę RTS produkcji Ubisoftu
 Megalomania – album zespołu Plateau
 Megalomania – album zespołu Enslavement of Beauty